James Thompson (1906–1966) olimpiai bronzérmes kanadai úszó
 James Thompson (1906–1967) amerikai vitorlázó, olimpikon
 James Thompson (1910–?) brit evezős, olimpikon
 James Thompson (1974) brit autóversenyző
 James Thompson (1986) olimpiai bajnok dél-afrikai evezős